Vipera – genere di serpenti velenosi, appartenenti alla famiglia dei Viperidae
Viperinae – sottofamiglia di serpenti velenosi, appartenenti alla famiglia dei Viperidae
Vipera – brano musicale del 1920 di E.A. Mario
Vipera – film del 2001 diretto da Sergio Citti
Contrada della Vipera – antica contrada di Siena ora soppressa
Vipera – imbarcazione tipica della Laguna di Venezia